Pampero est un terme provenant de la région de la pampa en Amérique du Sud et qui est utilisé pour nommer :

 Pampero (vent), un vent froid accompagné de fortes rafales, de sud à sud-ouest, sur les pampas de l'Argentine et de l'Uruguay ;
 Pampero (football), surnom de Sarandi Sobral, un joueur de football de plage international uruguayen.